Broc kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Broc, Maine-et-Loire, kommun, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire,

Schweiz 

 Broc, Fribourg, ort och kommun i kantonen Fribourg,